Мишар се може односити на:

 Мишар (насеље), насељено мјесто у Србији;
 Обични мишар (-{Buteo buteo}-), врста птице грабљивице.